Teubel ist der Familienname folgender Personen:

* Frank Teubel (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Johannes Teubel (1924–1993), deutscher Chemiker und Hochschullehrer